Уильям Шетнер (; род. 22 марта 1931, Монреаль, провинция Квебек, Канада) — канадский актёр и писатель. Стал известным благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта «Энтерпрайз», в сериалах «Звёздный путь» (1966—1969), «Звёздный путь» (анимационном) и семи последующих художественных фильмах «Звёздный путь». Шетнер написал серию книг, где рассказывал о том, как играл роль капитана Кирка и что происходило на съёмках киноэпопеи «Звёздный путь», а также был соавтором нескольких романов, которые вошли во вселенную «Звёздного пути». Он написал серию научно-фантастических романов под названием «», которые были адаптированы для телевидения.

Шетнер также играл главную роль опытного сержанта полиции в телесериале «Ти Джей Хукер» с 1982 по 1986 год. Он — музыкант, автор, продюсер, режиссёр и известный рекламщик. С 2004 по 2008 год играл роль адвоката Денни Крейна в телевизионной драме «Юристы Бостона», за которую получил премию «Эмми» и «Золотой глобус». В 2009 году Шетнер озвучивал главного героя Дона Салмонелла Гавона в мультсериале «Гавоны».

Биография

Детство и юность 
Шетнер родился в Монреале, провинция Квебек, Канада; сын Анны (в девичестве — Гармез) и Джозефа Шетнер, производителя одежды. У него есть две сестры — Джой и Фарла. Фамилия его деда со стороны отца Вулфа Шаттнера была переформулирована на английский язык как Шетнер. Дедушка и бабушка Шетнера — еврейские иммигранты из Австрии, Польши, Венгрии и Украины, и поэтому его воспитывали согласно с религией консервативного иудаизма. Он учился в Уиллингдонской начальной школе в Нотр-Дам-де-Грас (НДГ) и Средней школе барона Бина в Монреале, а также в Средней школе Уэст-Хилл в НДГ. Шетнер — выпускник Монреальского детского театра. Он получил степень бакалавра по специальности «коммерция» в Университете Макгилла.

Карьера 

Шетнер учился на классического шекспировского актёра, и поэтому принимал участие в шекспировском Стратфордском фестивале Канады в Стратфорде, провинция Онтарио. Он сыграл ряд шекспировских ролей на Стратфордском фестивале: второстепенную роль во вводной сцене известной пьесы «Царь Эдип» Софокла, поставленной Тайроном Гатри (транслировалась по национальному телевидению), в постановках «Генрих V» Шекспира и «Тамерлан великий, скифский пастух» Марло. Через некоторое время Шетнер играл на Бродвее. В 1954 году он был назначен на роль рейнджера Боба в канадской версии «Шоу Хауди-Дуди». Шетнер был дублёром Кристофера Пламмера — они оба сыграли главные роли двух противников в фильме «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна».

Несмотря на то что его официальный дебют в кино состоялся в 1951 году в канадском фильме «The Butler’s Night Off», свою первую характерную роль — Алёши Карамазова — Шетнер сыграл в фильме «Братья Карамазовы» (Эм-джи-эм) в 1958 году вместе с Юлом Бриннером. В 1959 году он получил неплохие отзывы о своей работе над ролью Ломакса в бродвейской постановке «Мир Сюзи Вонг». В 1960 году Шетнер сыграл роль Уэйна Горема в двух эпизодах телесериала  (Эн-би-си) вместе с Бартоном Маклейном. В 1961 году он сыграл главную роль в бродвейской пьесе «Выстрел в темноте» вместе с Джули Харрис, режиссёром которой был Харолд Клермен. Также в пьесе играли Уолтер Маттау (он получил театральную премию «Тони» за сыгранную роль в этой постановке) и Джин Сакс. Шетнер также сыграл главную роль в двух эпизодах телесериала «Триллер» (Эн-би-си) — «Демон смерти» и «Ненасытное стекло».

В 1962 году Шетнер сыграл главную роль в фильме Роджера Кормана «Захватчик». Он также снимался в фильме «Нюрнбергский процесс» Стэнли Крамера и двух эпизодах научно-фантастического сериала «Сумеречная зона» — «Nick of Time» и «Nightmare at 20,000 Feet». В сезоне 1963/1964 года Шетнер появился в эпизодах двух сериалов — «Чаннинг» и «За гранью возможного» («Холодные руки, тёплое сердце»). В 1963 году он играл главную роль в фильме «Солдат» (Семейный театр), а также в нескольких программах сериала «Псалмы». В 1964 году Шетнер в качестве «приглашённой звезды» сыграл главную роль в эпизоде «He Stuck in His Thumb» телесериала «Репортёр» (Си-би-эс — главную роль журналиста Дэнни Тейлора из вымышленной газеты «Нью-Йорк глоуб» играл Гарри Гуардино.

Шетнер в качестве «приглашённой звезды» снимался в главной роли в телесериале «Агенты А. Н.К. Л.» () в девятом эпизоде вместе с Леонардом Нимоем, с которым он вскоре снялся в «Звёздном пути». В 1965 году Шетнер также играл главную роль в драме «Для людей» — помощника окружного прокурора — вместе с актрисой второго плана Джессикой Уолтер (13 эпизодов). В 1965 году он сыграл главную роль в фильме жанра готический роман «Злой дух» — втором полнометражном фильме, в котором все диалоги произносились на искусственном языке эсперанто. По состоянию на 2022 год Шетнер является одним из трёх последних живых членов главного состава оригинального сериала «Звёздного пути», вместе с Джорджем Такеи и Уолтером Кёнигом.

С 13 июля 2021 года является автором и ведущим передачи «Я не понимаю» () на телеканале «RT America», которая закупается RT у независимого производителя.

Полёт в космос 
4 октября 2021 года американская компания Blue Origin объявила, что Уильям Шетнер включён в экипаж New Shepard NS-18. 13 октября 2021 года космический полёт New Shepard NS-18 с Уильямом Шетнером на борту успешно совершён. Стал самым пожилым человеком в космосе в возрасте 90 лет.

Личная жизнь 
Первые два брака Уильяма, с Глорией Рэнд (от неё трое дочерей) и Марси Лафферти Шэтнер, окончились разводами. Его третья жена, Нерин Кидд, страдала алкоголизмом: в возрасте 40 лет она утонула в домашнем бассейне, будучи в состоянии опьянения. В память о ней Шэтнер основал благотворительный фонд помощи женщинам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости. Четвёртая жена (с 2001 по 2020 год) — Элизабет Мартин.

Фильмография

Телесериалы 
  — Хауди-Дуди / Howdy Doody — Рейнджер Боб
  — «Дженерал моторс» представляет / General Motors Presents — Билли Бадд
  — On Camera
  — Телевизионный театр Goodyear / Goodyear Television Playhouse
  — The Kaiser Aluminum Hour — Джон Сандор / Оуэн Хауэлл
  — Омнибус / Omnibus — Palace Messenger
  — Студия один / Studio One — Доктор Дэвид Коулман / Доктор Фрэнк / Кеннет Престон
  — Телевизионный театр Крафта / Kraft Television Theatre — Фред Белл
  — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — Джим Уайтли / Джон Крейн
  — Подозрение / Suspicion — Илай
  — Кульминация / Climax! — Бен tate
  — Театр 90 / Playhouse 90 — Джерри Пол
  — Стальной час Соединённых Штатов / The United States Steel Hour — Кон Пёрвис / Фред Корри
  — Зал славы Hallmark / Hallmark Hall of Fame — Фило
  — Tactic
  — Sunday Showcase — Томас Гор
  — Райские приключения / Adventures in Paradise
  — Alcoa Presents: One Step Beyond — Карл Бреммер
  —  / Outlaws — Уэйн Горем
  — The DuPont Show of the Month
  — Фестиваль / Festival — Марк Антоний
  — Play of the Week — Льюис Ронен
  — Сумеречная зона / The Twilight Zone — Боб Уилсон / Дон Картер
  — Триллер / Thriller — Джордж Крейг / Пол Гравес / Гил Трашер
  — Защитники / The Defenders — Помощник окружного прокурора Эрл Роудс / Гил Росон / Клифф Селлерс / Чарльз Терранова / Джим Макклири
  — Доктор Килдэр / Dr. Kildare — Доктор Карл Нойс
  — Обнажённый город / Naked City — Маунг Тун / Роджер Бармер
  — Шоу Дика Пауэлла / The Dick Powell Show — Эрик Тегман
  — Медсёстры / The Nurses — Доктор Адам Кортленд / Доктор Кен Хаук
  — Alcoa Premiere — Доктор Уильям Грант
  — Сансет-Стрип, 77 / 77 Sunset Strip — Пол Де Вингер
  — Чаннинг / Channing — Том
  — Шоссе 66 / Route 66 — Маномша Факсон
  — Arrest and Trial — Ларри Тавенер
  — Правосудие Бёрка / Burke’s Law — Артур Рейнольдс
  — За гранью возможного / The Outer Limits — Бригадный генерал Джефф Бартон / Полковник
  — Репортёр / The Reporter — Горнер
  — Агенты А. Н.К. Л. /  — Майкл Донфилд
  — Боб Хоуп представляет / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre — Дэвид Винсент / Доктор Или Харрис
  — Insight — Майк Бёрнетт
  — Для людей / For the People — Дэвид Костер
  — 12 O’Clock High — Майор Курт Браун
  — Беглец / The Fugitive — Тони Баррелл
  — Вирджинец / The Virginian — Генри Суонн / Люк Милфорд
  — Большая долина / The Big Valley — Бретт Скайлер
  — Дымок из ствола / Gunsmoke — Фред Бейтман
  — Звёздный путь / Star Trek — Капитан Джеймс Тиберий Кирк / Дженис Лестер
  — Off to See the Wizard — Александр Великий
  — Театр Си-би-эс / CBS Playhouse — Питер Хойт
  — Париж 7000 / Paris 7000
  — Медицинский центр / Medical Center — Доктор Илай Нили
  — ФБР / The F.B.I. — Артур Мейджорс
  — Наименование игры / The Name of the Game — Питер / Рональд Пейден
  — Железная сторона / Ironside — Билл Паркинс / Дон Бранд / Марти Джессуп
  — Storefront Lawyers
  — Cade’s County — Джек Пилгрим
  — Миссия невыполнима / Mission: Impossible — Джозеф Конрад / Томас Кролл
  — Норман Корвин представляет / Norman Corwin Presents
  — Шестое чувство / The Sixth Sense — Эдвин Данбёри
  — Отдел 5-О / Hawaii Five-O — Сэм Толливер
  — Оуэн Маршалл: Адвокат / Owen Marshall: Counselor at Law — Гари
  — Доктор Маркус Уэлби / Marcus Welby, M.D. — Доктор Беллингс
  — The Bold Ones: The New Doctors — Ричард Баррелл
  — Барнаби Джонс / Barnaby Jones — Фред Уильямс / Фил Карлайл
  — Менникс / Mannix — Адам Лангер
  — Доктор Саймон Лок / Dr. Simon Locke — Джо Флатт
  — Волшебник / The Magician — Эд Кэссиди
  — Человек на шесть миллионов долларов / The Six Million Dollar Man — Джош Лэнг
  — Кунг-фу / Kung Fu — Капитан Брэндиуайн Гейдж
  — Петроцелли / Petrocelli — Адам Норт
  — Кадьяк / Kodiak
  — Полицейская история / Police Story — Сержант Билл Китлингер
  — Эми Прентисс / Amy Prentiss — Детектив Паркинс
  — Женщина-полицейский / Police Woman — Марк Киприо
  — Новобранцы / The Rookies — Люк Харрис
  — Пиратский берег / Barbary Coast — Джефф Кейбл
  — Коломбо. Фатальный выстрел / Columbo. Fade in to Murder — Детектив Люцерн / Уорд Фаулер
  — Testimony of Two Men — Адриан Ферриер
  — The Oregon Trail
  — Как был завоёван Запад / How the West Was Won — Капитан Харрисон
  — Полицейский отряд / Police Squad! — Отравленный мужчина — Камео
  — Театр Рэя Брэдбери / The Ray Bradbury Theater — Чарльз Андерхилл
  — Ти Джей Хукер / T.J. Hooker — Сержант Ти Джей Хукер
  —  / Rescue 911 — ведущий
  — Голос планеты / Voice of the Planet — ведущий
  — Коломбо. Бабочка в серых тонах / Columbo. Butterfly In Shades Of Grey — Филдинг Чейз
  — Подводная Одиссея / SeaQuest DSV — Милос Тезлоф
  — Война тек / TekWar — Уолтер Баском
  — Причуды науки / Perversions of Science — Адмирал Корнфелд
  — Косби / Cosby — Джек
  — A Twist in the Tale — Рассказчик/Ведущий
  — Третья планета от Солнца / 3rd Rock from the Sun — Стоун Филлипс / Большая голова-гигант
  — Боб Паттерсон / Bob Patterson — Уоррен Уэллман
  — Практика / The Practice — Денни Крейн
  — Чилли-Бич / Chilly Beach — Президент
  — Юристы Бостона / Boston Legal — Денни Крейн
  — Invasion Iowa — Полковник Шейн Йегер / Уильям Шетнер
  — Эверест / Everest — Норман Келли
  — Перлы моего отца / $#*! My Dad Says — Эдисон Милфорд «Эд» Гудсон III
  — Копы-новобранцы / Rookie Blue — Генри Маклеод
 -2019 — Частные сыщики / Private Eyes — Норм Глински (2 эпизода)
 2019 — Теория Большого взрыва / The Big Bang Theory (12-й сезон, 16-я серия) — камео

Художественные фильмы 
  — The Butler’s Night Off — Мошенник
  — Грех кровосмешения / Oedipus Rex — Chorus
  — Братья Карамазовы / The Brothers Karamazov — Алёша Карамазов
  — The Explosive Generation — Питер Гиффорд
  — Нюрнбергский процесс / Judgment at Nuremberg — Капитан Харрисон Байерс
  — Захватчик / The Intruder — Адам Крамер
  — Гнев / The Outrage — Проповедник
  — Злой дух / Incubus — Марк
  — Белый команчи / Comanche blanco — Джонни Луна / Нота
  — Нехорошая мамаша / Big Bad Mama — Уильям Джей Бакстер
  — Импульс / Impulse — Мэтт Стоун
  — Адский дождь / The Devil’s Rain — Марк Престон
  — A Whale of a Tale — Доктор Джек Фредерикс
  — Царство пауков / Kingdom of the Spiders — Доктор Роберт ‘Рэк’ Хансен
  — Land of No Return — Курт Бенелл
  — The Third Walker — Манро Маклин
  — Звёздный путь / Star Trek: The Motion Picture — Адмирал Джеймс Тиберий Кирк
  — Похищение президента / The Kidnapping of the President — Джерри О’Коннор
  — Часы посещения / Visiting Hours — Гари Бэйлор
  — Звёздный путь II: Гнев Хана / Star Trek: The Wrath of Khan — Адмирал Джеймс Тиберий Кирк
  — Аэроплан II: Продолжение / Airplane II: The Sequel — Коммандер Бак Мёрдок
  — Звёздный путь III: В поисках Спока / Star Trek III: The Search for Spock — Адмирал Джеймс Тиберий Кирк
  — Звёздный путь IV: Дорога домой / Star Trek IV: The Voyage Home — Адмирал / Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Звёздный путь V: Последний рубеж / Star Trek V: The Final Frontier — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Звёздный путь VI: Неоткрытая страна / Star Trek VI: The Undiscovered Country — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Заряженное оружие / Loaded Weapon 1 — Генерал Мортарс
  — Звёздный путь: Поколения / Star Trek: Generations — Капитан Джеймс Тиберий Кирк, в отставке
  — Фан-клуб / Free Enterprise — Билл
  — Свободная страна / Land of the Free — Эйден Карделл
  — Призрачная цель / Falcon Down — Майор Роберт Карсон
  — Мисс Конгениальность / Miss Congeniality — Стэн Филдс
  — Снимай или буду стрелять / Shoot or Be Shot — Харви Уилкс
  — Озеро Грум / Groom Lake — Джон Госснер
  — Шоу начинается / Showtime — камео
  — Вышибалы / Dodgeball: A True Underdog Story — Судья
  — Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна / Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous — Стэн Филдс
  — Преследование Санты / Stalking Santa — Рассказчик (голос)
  — Жить / Live Life — Рассказчик  — Уильям Шетнер: Богемская рапсодия / William Shatner: Bohemian Rhapsody  — Ужасвин / Horrorween — камео

 Телевизионные фильмы 
  — Юлий Цезарь / Julius Caesar — Марк Антоний
  — The Night of the Auk — Льюис Ронен
  — Александр Великий / Alexander the Great — Александр Македонский
  — Sole Survivor — Подполковник Джозеф Гронк
  — The Andersonville Trial — Подполковник Эн Пи Чипман
  — Swing Out, Sweet Land — Джон Адамс
  — Исчезновение / Vanished — Дейв Полик
  — Оуэн Маршалл, адвокат / Owen Marshall, Counsellor at Law — Окружной прокурор Дейв Бланкеншип
  — Люди / The People — Доктор Кёртис
  — Собака Баскервилей / The Hound of the Baskervilles — Джордж Стейплтон
  — Incident on a Dark Street — Дивер Джи Уоллис
  — Дневник Алисы / Go Ask Alice — Сэм
  — The Horror at 37,000 Feet — Пол Ковалик
  — Женщина-пионер / Pioneer Woman — Джон Сержант
  — Indict and Convict — Сэм Белден
  — Молитесь на диких кошек / Pray for the Wildcats — Уоррен Саммерфилд
  — Десятый уровень / The Tenth Level — Профессор Стивен Тёрнер
  — Пиратский берег / Barbary Coast — Джефф Кейбл
  — Perilous Voyage — Стив Монро
  — Бастард / The Bastard — Пол Ревир
  — Маленькие женщины / Little Women — Профессор Фридрих Баер
  — Crash — Карл Тобиас
  — Riel — Аукционист
  — Disaster on the Coastliner — Стюарт Питерс
  — Няня / The Babysitter — Доктор Джефф Бенедикт
  — Ти Джей Хукер / T.J. Hooker — Сержант Томас Джефферсон ‘Ти Джей’ Хукер
  — Секреты женатого мужчины / Secrets of a Married Man — Крис Джордан
  — Норт-Бич и Роухайд / North Beach and Rawhide — Роухайд Макгрегор
  — Тринити и что было потом / Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie — Рассказчик
  — The Trial of Standing Bear — Рассказчик
  — Падший ангел / Broken Angel — Чак Коубёрн
  — Семья незнакомцев / Family of Strangers — Эрл
  — Война тек / TekWar — Уолтер Баском
  — Война тек 2: Теклорды / TekWar: TekLords — Уолтер Баском
  — Война тек 3: Лаборатория тек / TekWar: TekLab — Уолтер Баском
  — Война тек 4: Правосудие тек / TekWar: TekJustice — Уолтер Баском
  — Janek: The Silent Betrayal — Бодош
  — Узник Зенды / Prisoner of Zenda, Inc. — Майкл Гейтвик
  — Остров мёртвого человека / Dead Man’s Island — Чейз Прескотт
  — Рождественская песнь / A Carol Christmas — Доктор Боб
  — Last Laugh ’05 — Люцифер
  — Восхождение к Марсу / Mars Rising — Рассказчик
  — Поймать Санта-Клауса / Gotta Catch Santa Claus — Санта-Клаус

Мультипликационные сериалы и фильмы 
  — Звёздный путь / Star Trek — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Кот Ик / Eek! the Cat — Санта-Клаус / Звёздный коммандер Берзерк
  — Геркулес / Hercules — Ясон, предводитель аргонавтов
  — Осмосис Джонс / Osmosis Jones — Майор Флегмминг
  — The Kid — Профессор
  — Дамский угодник / Lil’ Pimp — Тони Голд
  — Атомная Бетти / Atomic Betty — Дедушка Бетти / Джим
  — Большое путешествие / The Wild — Казар
  — Лесная братва / Over the Hedge — Оззи
  — Квантовый квест: Космическая одиссея / Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey — Кор
  — Побег с планеты Земля / Escape from Planet Earth — Шенкер
  — Дружба — это чудо / My Little Pony: Friendship is Magic — Гранд Пеа

Видеофильмы 
  — Первые люди на Луне / The First Men in the Moon — Великий Лунар, король Луны
  — Американский психопат 2: Стопроцентная американка / American Psycho II: All American Girl — Starkman

Видеоигры 
  — Star Trek: 25th Anniversary Enhanced — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Star Trek: Judgment Rites — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Star Trek: Starfleet Academy — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Star Trek: Generations — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Star Trek: Encounters — Рассказчик
  — Star Trek: Legacy — Капитан Джеймс Тиберий Кирк
  — Star Trek: Tactical Assault — Джеймс Тиберий Кирк
  — The Tuttles: Madcap Misadventures — Вэнс
  — Family Guy: The Quest for Stuff — Джеймс Тиберий Кирк
  — Elite: Dangerous — Орион

Режиссёр 
  — Ти Джей Хукер / T.J. Hooker
  — Звёздный путь V: Последний рубеж / Star Trek V: The Final Frontier
  — Кунг-фу: Возрождение легенды / Kung Fu: The Legend Continues
  — Война тек / TekWar
  — Война тек / TekWar
  — Причуды науки / Perversions of Science
  — Озеро Грум / Groom Lake
  — Получите жизнь! / Get a Life!

Продюсер 
  — Война тек 2: Теклорды / TekWar: TekLords (исполнительный продюсер)
  — Война тек / TekWar (исполнительный продюсер)
  — Mind Meld: Secrets Behind the Voyage of a Lifetime (исполнительный продюсер)
  — Озеро Грум / Groom Lake
  — Spplat Attack (исполнительный продюсер)
  — Invasion Iowa (исполнительный продюсер)
  — Уильям Шетнер на концерте / William Shatner in Concert (исполнительный продюсер)
  — Stalking Santa (исполнительный продюсер)
  — Огненный змей / Fire Serpent (исполнительный продюсер)
  — Балет Гонзо Уильяма Шетнера / William Shatner’s Gonzo Ballet (исполнительный продюсер)

Сценарист 
  — On Camera (пьеса)
  — Checkmate (сюжет)
  — Звёздный путь V: Последний рубеж / Star Trek V: The Final Frontier (сюжет)
  — Война тек / TekWar (роман)
  — Война тек 2: Теклорды / TekWar: TekLords (персонажи)
  — Война тек 3: Лаборатория тек / TekWar: TekLab (персонажи)
  — Война тек 4: Правосудие тек / TekWar: TekJustice (персонажи)
  — Война тек / TekWar (персонажи)
  — Озеро Грум / Groom Lake (сюжет)
  — Огненный змей / Fire Serpent (автор)

Книги

Фантастика 
 «Война с реальностью»
 Star Trek series, all with Judith and Garfield Reeves-Stevens
 Star Trek: The Ashes of Eden, 1995, ISBN 0-671-52035-0
 Star Trek: The Return, 1996, ISBN 0-671-52610-3
 Star Trek: Avenger, 1997, ISBN 0-671-55132-9
 Star Trek: Spectre, 1998, ISBN 0-671-00878-1
 Star Trek: Dark Victory, 1999, ISBN 0-671-00882-X
 Star Trek: Preserver, 2000, ISBN 0-671-02125-7
 Star Trek: Captain’s Peril, 2002, ISBN 0-7434-4819-7
 Star Trek: Captain’s Blood, 2003, ISBN 0-671-02129-X
 War series
 Man o' War, 1996, ISBN 0-399-14131-6
 The Law of War, 1998, ISBN 0-399-14360-2
 Quest for Tomorrow series
 Delta Search, 1997, ISBN 0-06-105274-4
 In Alien Hands, 1997, ISBN 0-06-105275-2
 Step into Chaos, 1999, ISBN 0-06-105276-0
 Beyond the Stars, 2000, ISBN 0-06-105118-7
 Shadow Planet, 2002, ISBN 0-06-105119-5
 Comic book adaptations
 Star Trek: The Ashes of Eden, DC Comics graphic novel, 1995, ISBN 1-56389-235-9

Публицистика 
 Captain’s Log: William Shatner’s Personal Account of the Making of «Star Trek V: The Final Frontier», as told by Lisabeth Shatner, 1989, ISBN 0-671-68652-6
 Star Trek Memories, with Chris Kreski, 1993, ISBN 0-06-017734-9
 Star Trek Movie Memories, with Chris Kreski, 1994, ISBN 0-06-017617-2
 Get a Life!, with Chris Kreski, 1999, ISBN 0-671-02131-1
 Star Trek: I’m Working on That: A Trek from Science Fiction to Science Fact, with Chip Walker, 2002, ISBN 0-671-04737-X

Дискография 
 The Transformed Man (Decca, 1968)
 William Shatner Live (Lemli, 1977)
 Spaced Out: The Very Best of Leonard Nimoy and William Shatner (compilation) (Universal International, 1997)
 Has Been (Shout! Factory, 2004)

Примечания

Ссылки 

 Official website
 Official William Shatner DVD Club
 William Shatner Interview at Slashdot
 William Shatner fan site
 William Shatner on Fame Tracker
 NY Times story on William Shatner’s «Has Been» album with Ben Folds
 Субботним вечером в прямом эфире transcript of the Get A Life! skit
 World Poker Tour Profile

Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале
Киноактёры Канады
Аллея славы Канады
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники факультета менеджмента Университета Макгилла
Члены Зала славы WWE
Телеведущие RT